Een heraldisch symbool, zie Hollandse tuin (heraldiek)
Een bepaald soort tuinarchitectuur, zie Geschiedenis van de tuinarchitectuur in Nederland
Een Franse tuin in Artis, zie Hollandse Tuin (Artis)
Hollandse Tuin (Amsterdam), straat in Amsterdam-Centrum vernoemd naar een scheepswerf